Кубок мира по водному поло среди мужчин 1995 () — 9-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 12 сентября по 17 сентября 1995 года, в городe Атланта. Победителем турнира во второй раз стала сборная Венгрии.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1995 год в водном поло